Der Tokyo International Men’s Marathon ist ein Marathon in Tokio für die männliche Laufelite, der von 1981 bis 2006 ausgetragen wurde. Seit 1990 fand er stets im Februar statt. 2007 wurde die Veranstaltung durch den Tokio-Marathon ersetzt, der auch Hobbyläufern beiderlei Geschlechts offensteht.

Statistik

Streckenrekord 

 2:06:33, Gert Thys (RSA), 1999

Siegerliste

Siehe auch 

 Tokyo International Women’s Marathon, Rennen für die weibliche Laufelite, das von 1979 bis 2008 im November stattfand
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Tokyo International Men’s Marathon auf arrs.run (englisch)
 Tokyo International Men’s Marathon auf marathoninfo.free.fr (französisch)

Fußnoten 

Marathon
Laufveranstaltung in Japan
Leichtathletikwettbewerb in der Präfektur Tokio